Název Farský potok má více vodních toků:

 Farský potok (přítok Jihlávky) – levostranný přítok Jihlávky v okrese Jihlava
 Farský potok (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Farský potok (přítok Lužické Nisy) – pravostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec
 Farský potok (přítok Nivního potoka) – levostranný přítok Nivního potoka v okresech Domažlice a Tachov
 Farský potok (přítok Novohradky), též Voletinský potok – levostranný přítok Novohradky v okrese Chrudim
 Farský potok (přítok Svinenského potoka) – pravostranný přítok Svinenského potoka v okrese České Budějovice
 Farský potok (přítok Svratky) – levostranný přítok Svratky v okrese Brno-venkov
 Farský potok (přítok Blanice) – pravostranný přítok Blanice v okrese Prachatice
 dolní tok Vlkavy v okrese Nymburk